EBW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ebolowa (Camerun)